Voznice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Voznice, Gemeinde im Okres Příbram
 Voznice, Wüstung in der Gemeinde Zduchovice, Okres Příbram
 Voznice, frühere Bezeichnung von Hvozdnice u Hradce Králové, Okres Hradec Králové

Siehe auch:
 Voznica
 Wosnitz
 Hvozdnice